La saison 2004-2005 du championnat de France de basket-ball de Pro A est la  du championnat de France de basket-ball, la  depuis la création de la LNB.

Le championnat de Pro A de basket-ball est le plus haut niveau du championnat de France.

Dix-huit clubs participent à la compétition. À la fin de la saison régulière, les équipes classées de la  à la  participent à un tour préliminaire. Les quatre équipes vainqueurs de ce premier tour se qualifient pour les quarts de finale des  playoffs où elles affrontent les équipes classées de 1 à 4 en saison régulière. Le vainqueur de ces playoffs est désigné Champion de France.

Les équipes classées  et  de Pro A à l'issue de la saison régulière du championnat, descendent en Pro B. Elles seront remplacées par le club champion de France de Pro B ou classé deuxième si le champion de France termine premier.

Pau-Orthez va tenter de conserver son titre de champion pour la  consécutive.
Châlons-en-Champagne et Clermont ont rejoint la Pro A à l’issue de la saison 2003-2004. Châlons-en-Champagne et Vichy seront les deux clubs relégués à l'issue de cette saison 2004-2005.

La saison régulière a débuté le 9 octobre 2004 et s'est achevé le 12 mai 2005. Strasbourg remporte le premier titre de champion de France de son histoire en battant en finale Nancy (72-68).

Clubs participants

Classement final de la saison régulière 

|

|}

Détail des matches de la saison régulière

Playoffs 

Le match aller se dispute chez l'équipe la moins bien classée, le match retour se jouant chez l'équipe la mieux classée lors de la saison régulière. Le vainqueur de chaque confrontation est désigné à la différence de points.

Leaders de la saison régulière

Récompenses individuelles 

À compter de cette saison 2004-2005, il n'y a plus qu'un seul scrutin pour désigner les meilleurs joueurs de la saison à l'issue de la fusion des scrutins qu'organisaient Maxi-Basket et L'Équipe. Désormais, ce sont les joueurs, entraîneurs et journalistes qui décernent l'ensemble des récompenses individuelles.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Semaine des As 2005
 All-Star Game LNB 2004
 Championnat de France de basket-ball

Lien externe 
 Site de la LNB

2004-2005
Basket-ball M1
France M1
France Pro A 2004-2005
France Pro A 2004-2005